HMS Anson bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva, pojmenované po admirálovi Georgi Ansonovi:

 HMS Anson (1747) – 60dělová řadová loď čtvrté třídy, spuštěna 1747, prodána 1773
 HMS Anson (1763) – 6dělový kutr, zakoupen 1763, prodán 1774
 HMS Anson (1781) – 64dělová řadová loď třetí třídy, spuštěna 1781, ztroskotala 1807
 HMS Anson (1812) – 74dělová řadová loď třetí třídy, spuštěna 1812, rozebrána 1851
 HMS Anson (1860) – 91dělová šroubová řadová loď, spučtěna 1863, rozebrána 1904
 HMS Anson (1886) – pancéřová loď třídy Admiral, spuštěna 1886, prodána 1909
 HMS Anson (1916) – nerealizovaný bitevní křižník třídy Admiral, objednán 1916, zrušen 1918
 HMS Anson (79) – bitevní loď třídy King George V, spuštěna 1940, rozebrána 1957
 HMS Anson (S123) – útočná ponorka s jaderným pohonem třídy Astute

 HMS Anson bylo také původní jméno bitevní lodě HMS Duke of York, k přejmenování však došlo ještě před spuštěním lodě na vodu